Erdődi István – erdélyi tanító a XIX. században
 Erdődi István – 1949-ben végzett színházi rendező